Суспільна мораль:

 Суспільна мораль — мораль, прийнята у певному суспільстві.
 «Суспільна мораль» — американський телевізійний серіал, дія якого відбувається у Нью-Йорку 1960-х років.